Avraham ist eine Variante des Namens Abraham.

Namensträger

Familienname 
 Ruchama Avraham (* 1964), israelische Politikerin

Vorname 
 Avraham Adan (1926–2012), israelischer Generalmajor
 Avraham Ahituv (1930–2009), Leiter des israelischen Geheimdienstes Schin Bet
 Avraham Barkai (1921–2020), israelischer Historiker und Antisemitismusforscher
 Avraham Ben Yitzhak (1883–1950), österreichisch-israelischer Dichter und Literaturkritiker 
 Avraham Burg (* 1955), israelischer Politiker und Schriftsteller 
 Avraham Daus (1902–1974), israelischer Dirigent und Komponist
 Avraham Even-Shoshan (1906–1984), israelischer Lexikograf
 Avraham Joffe (1913–1983), israelischer Generalmajor
 Avraham „Avi“ Primor (* 1935), israelischer Diplomat und Publizist
 Avraham Sharir (1932–2017), israelischer Politiker
 Avraham Shlonsky (1900–1973), israelischer Schriftsteller und Übersetzer
 Avraham Stern (1907–1942), polnischer Zionist
 Avraham Tehomi (1903–1990), russisch-amerikanischer Untergrundkämpfer

Siehe auch 
 Avraam
 Avram

Männlicher Vorname
Familienname
Hebräischer Personenname